Myzostoma antarcticum är en ringmaskart som beskrevs av Stummer-Traunfels 1908. Myzostoma antarcticum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
antarcticum